Nebria vandykei — вид жуков-жужелиц из подсемейства плотинников. Распространён в штатах Вашингтон и Орегон (США).

Длина тела имаго 10-13 мм, ширина 4—5 мм. Жуки почти бурого или красно-бурого цвета. Усики более или менее красные. Голова с двумя слабо выраженными красноватыми пятнами между глазами. Надкрылья со слабым пурпурным отливом.

См. также 
 Список видов жужелиц рода Nebria

Примечания 

Жужелицы-небрии
Насекомые Северной Америки
Животные, описанные в 1928 году